Владимир Константинович Жандр (25 апреля 1863, Виленская губерния, Российская империя — 25 октября 1914) — дворянин, инженер-путеец, участник строительства первого железнодорожного моста через Обь. Один из инициаторов строительства первой в Сибири железнодорожной школы.

История 
Владимир Константинович Жандр происходил из дворянского рода.

Окончил курс наук Николаевского инженерного училища по 1-му разряду (1882).

7 декабря 1886 года поступил на службу в инженерные войска.

С 4 декабря 1888 года — штабс-капитан.

В 1889 году Жандр окончил Николаевскую инженерную академию уже по 2-му разряду и в этом же году был прикомандирован ко 2-му и 3-му железнодорожным батальонам.

Во время службы руководил ротой, был членом батальонного суда.

5 апреля 1890 года прикомандирован к железнодорожной бригаде, где был исполняющим обязанности старшего адъютанта в штабе по хозяйственной части, 30 ноября 1890 года откомандирован во 2-й железнодорожный батальон.

В 1890—1892 годах проходил стажировку на начальника дистанции ремонта пути и начальника участка в Полесских (Вильно) и Юго-Западных (Киев) управлениях железной дороги.

С 21 февраля 1893 года — в запасе полевых инженерных войск.

Приказом Министерства путей сообщения (МПС)
№ 64 от 15 августа 1893 года был назначен на должность начальника 1-й дистанции строившейся Средне-Сибирской железной дороги на участке от Оби до Красноярска и ответвления на Томск с причислением к МПС и ежегодным окладом в 3600 рублей.

12 октября 1894 года переведён в коллежские асессоры.

Приказом МПС № 76 от 21 мая 1897 года был назначен начальником службы пути во временной эксплуатации Средне-Сибирской железнодорожной линии, оставаясь на этой должности до пуска данной железной дороги 1 января 1898 года.

29 апреля 1898 года Управление по сооружению Сибирской железной дороги произвело Жандра в чин надворного советника («за выслугу лет»).

Владимир Жандр участвовал в сооружении первого железнодорожного моста через Обь и был свидетелем технических испытаний. Он руководил переправой через Обь техники для постройки Средне-Сибирской железной дороги и строительных материалов в зимний и летний периоды.

Основание железнодорожного училища 
Владимир Жандр — один из инициаторов создания первой в Сибири железнодорожной школы на станции Обь, которая была открыта 12 января 1896 года. Жандр был председателем родительского комитета училища и ходатайствовал о проведении в училище народных чтений, на что в 1899 году получил разрешение.

Примечания

Литература 
 

Персоналии:Новосибирск
Инженеры Российской империи